Příjmení Wałęsa odkazuje na:

 Lech Wałęsa (* 1943) – polský politik, v letech 1990–1995 prezident Polské republiky.
 Jarosław Wałęsa (* 1976) – polský politik, syn Lecha Wałęsy.
 Danuta Wałęsová (* 1949) – bývalá první dáma Polska, manželka Lecha Wałęsy

Jiné
 Wałęsa (Andrzej Wajda) – film polského režiséra Andrzeje Wajdy

Polská příjmení